Příjmení Myers nosí více osobností:

 Arthur Myers (1868–1926) – novozélandský politik
 Carmel Myers (1899–1980) – americká herečka
 Claudia Myers – americká režisérka
 Douglas Myers (1910–1962) – britský filmový střihač
 Eveleen Myers (1856–1937) – anglická fotografka
 George Sprague Myers (1905–1985) – americký přírodovědec a akvarista
 Harry Myers (1882–1938) – americký herec a režisér
 Isabel Briggsová Myersová (1897–1980) – americká spisovatelka a spolutvůrkyně osobnostního testu MBTI
 Mike Myers (* 1963) – kanadský herec, scenárista a filmový producent
 Sandra Myersová (* 1961) – španělská atletka, sprinterka
 Stanley Myers (1930–1993) – britský hudební skladatel
 Tyler Myers (* 1990) – americký hokejový obránce

Externí odkazy